Steinerberg ist der Name folgender Orte:

 Steinerberg, Gemeinde im Bezirk Schwyz, Kanton Schwyz
 Steinerberg (Gemeinde St. Kanzian), Ortschaft von St. Kanzian am Klopeiner See, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Steinerberg (Gemeinde Altenfelden), Ortschaft von Altenfelden, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Steinberg